

Степне — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область
 Степне — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Степне — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Степне — село, Житікаринський район, Костанайська область
 Степне — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область
 Степне — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Степне — село, Карасуський район, Костанайська область
 Степне — село, Каргалинський район, Актюбінська область
 Степне — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Степне — село, Костанайський район, Костанайська область
 Степне — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область
 Степне — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Степне — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Степне — село, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область
 Степне — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Степне — селище міського типу, Совєтський район, Саратовська область
 Степне — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Степне — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Степне — село, Макушинський округ, Курганська область
 Степне — село, Родинський район, Алтайський край
 Степне — село, Сладковський район, Тюменська область
 Степне — село, Смоленський район, Алтайський край
 Степне — село, Солонешенський район, Алтайський край

Степне — село, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Степне — село, Донецька область, Волноваський район, Вугледарська міська громада
 Степне — село, Донецька область, Волноваський район, Хлібодарівська сільська громада
 Степне — село, Запорізька область, Запорізький район
 Степне — село, Луганська область, Старобільський район
 Степне — село, Сумська область, Лебединський район
 Степне — село, Сумська область, Сумський район, Кіндратівська сільська рада
 Степне — село, Сумська область, Сумський район, Підліснівська сільська рада
 Степне — село, Сумська область, Шосткинський район
 Степне — селище, Вінницька область, Чернівецький район
 Степне — селище, Донецька область, Горлівський район
 Степне — селище, Донецька область, Донецький район
 Степне — селище, Запорізька область, Мелітопольський район
 Степне — селище, Полтавська область, Полтавський район
 Степне — селище, Харківська область, Богодухівський район
 Степне — село, Херсонська область, Бериславський район
 Степне — село, Херсонська область, Генічеський район
 Степне — селище, Херсонська область, Скадовський район
 Степне — селище, Черкаська область, Звенигородський район

 Степне — колишнє селище Криворізької міської ради Дніпропетровської області, виключене з облікових даних

Примітки